Aleksandr Kosarev pallavolista russo (1977-)
Aleksandr Vasil'evič Kosarev politico sovietico (1903-1939)
Aleksandr Kosarev regista sovietico (1944-2013)